Александр Михайлович Финский (; род. 2 декабря 1953, д. Весёлый Гай, Пуховичский район, Минская область, БССР, СССР) — белорусский скульптор, профессор кафедры скульптуры Белорусской государственной академии искусств. Заслуженный деятель искусств Республики Беларусь (2021). Лауреат Государственной премии Республики Беларусь (2011).

Творчество 
 мемориальный комплекс «Красный Берег», посёлок Красный Берег (архитектор и руководитель проекта Леонид Левин, скульптор Александр Финский, художник Светлана Каткова)
 памятник Симону Полоцкому в Полоцке (скульптор Александр Финский, архитекторы Георгий Фёдоров и Наталья Цавик)
 памятник Адаму Мицкевичу в Минске (в соавторстве с А. Заспицким, архитектор Георгий Фёдоров)
 скульптурные композиции для Национального театра оперы и балета в Минске (в соавторстве со скульпторами М. Шкроботом, Г. Буралкиным)
 знак «Нулевой километр» на Октябрьской площади в Минске (скульптор А. Финский, архитектор А. Сардаров)
 мемориал «Яма. Минское гетто» в Минске (архитектор, и руководитель проекта Л. Левин, скульпторы А. Финский, Э. Полок, архитекторы Е. Дятлов, А. Копалов)

Награды и премии 

 Государственная премия Республики Беларусь (2011);
 Медаль Франциска Скорины (2014).

Примечания 

Лауреаты Государственной премии Республики Беларусь
Заслуженные деятели искусств Республики Беларусь